E 578 steht für:
 Calciumgluconat als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 578 in Rumänien

Abkürzung